Stureskolan kan syfta på:

Stureskolan, Arboga – en skola i Arboga
Stureskolan, Hedemora – en skola i Hedemora
Stureskolan, Örebro – en kommunal grundskola i Örebro